Хатта — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хатта, Мохаммад (1902—1980) — индонезийский государственный деятель, первый вице-президент страны.
 Хатта, Уитиро (1903—1989) — японский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 См. также 
 «Хатта» — футбольный клуб из ОАЭ.
 Хатты
 Сукарно-Хатта — аэропорт, расположенный в городе Тангеранге (провинция Бантен Индонезии).